Einstellen kann bedeuten:
 Ein Fahrzeug in einem Gebäude oder Unterstand abstellen, siehe Abstellen (Straßenverkehr)
 Beim Schach eine Figur einstellen: so ziehen, dass sie vom Gegner geschlagen werden kann, ohne dass man danach eine gleichwertige Figur zurückschlagen könnte
 Justierung von technischen Geräten oder Vorrichtungen
 anderes Wort für beenden